

Nom de famille 

 Alfred Higgins Burne (1886–1959), soldat et historien militaire britannique ;
 Andrew Higgins (1981-), joueur de rugby anglais ;
 Anthony Higgins (1947-), acteur britannique ;
 Bernardo O'Higgins (1776-1842), homme politique et dictateur chilien ;
 Billy Higgins (1936-2001), batteur américain ;
 Carol Higgins Clark (1956-), romancière américaine ;
 
 David Higgins, (1972-), pilote de rallye britannique;
 Deb Higgins (1954-), femme politique provinciale canadienne ;
 Dick Higgins (1938-1998), écrivain américain ;
 Eddie Higgins (1932-2009), pianiste de jazz, compositeur et orchestrateur américain ;
 Edward Higgins (1864-1947), général de l'Armée du salut, britannique ;
 Eliot Higgins (1979-), journaliste-citoyen ;
 Ellen Charlotte Higgins (1871-1951), principale de collège britannique
 Frank Higgins (1856-1907), homme politique américain ;
 Frederick Herbert William Higgins (1849?-1916), ingénieur américain ;
 George V. Higgins (1939-1999), avocat, journaliste et écrivain américain de roman policier ;
 Henry Bournes Higgins (1851-1929), homme politique australien ;
 Joel Higgins (1943-), acteur et chanteur américain ;
 John Michael Higgins (1963-), acteur et compositeur américain ;
 Julia Higgins (19?-), chimiste et physicienne britannique ;
 Julie Higgins (1958-), cavalière handisport australienne ;
 Kristina Higgins (1994-), joueuse américaine de basket-ball ;
  (1985-), scénariste de comics américain ;
 Mark Higgins, (1971-), pilote de rallye britannique ;
 Mary Higgins Clark (1929-2020), romancière américaine ;
 Matt Higgins (1977-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 
 Polly Higgins (1968-2019), avocate, autrice et militante écossaise ;
 Raegan Higgins (19?-), mathématicienne américaine ;
 Robert P. Higgins (1932-), zoologiste marin américain ;
 Sean Higgins (1968-), joueur professionnel de basket-ball ;
 Tee Higgins (1999-), joueur professionnel de football américain ;
 , nom porté par plusieurs personnalités ;
 Tim Higgins (1958-), joueur de hockey sur glace canadien ;
  (1949-), botaniste et taxonomiste américain ;
 William Higgins (1763-1825), chimiste et écrivain irlandais ;
  (1884-1949), artiste peintre américain ;
 Yvette Higgins (1978-), joueuse de water-polo australienne.

Pseudonyme 

 Jack Higgins (1923-2022), pseudonyme de Harry Patterson, romancier britannique ;

Toponyme 

 Higgins, ville du Texas ;
 , plage situé dans l'État américain du Maine.
 Circonscription de Higgins, en Australie ;

Patronyme anglais
Patronyme irlandais